Komisař může být:
 komisař
 politický komisař
 représentant en mission – politický emisar či komisař během Velké francouzské revoluce

film
 Komisař (film)

televizní seriály
 Komisař Moulin
 Komisař Rex
 komisař Navarro ze stejnojmenného seriálu

literární postava
 Komisař Maigret